Palmer House steht für:

 Palmer House (Chicago), Hotel in Chicago

im NRHP gelistete Objekte:
 Palmer House (Arkansas), ID-Nr. 76000436
 Palmer House (Florida), ID-Nr. 78000947
 Palmer House (Ohio), ID-Nr. 74001628
 Palmer House (Oregon), ID-Nr. 87000403